Aleksandr Ivanov puede referirse a las siguientes personas:

Aleksandr Ivanov (cantante), cantante bielorruso de género pop y rock.
Aleksandr Ivanov (luchador), deportista soviético de lucha libre.
Aleksandr Ivanov (atleta), atleta especializado en lanzamiento de javalina.
Aleksandr Alekséyevich Ivanov, atleta ruso especializado en marcha atlética.
Aleksandr Andréyevich Ivánov, pintor ruso.
Aleksandr Ivanov, halterófilo ruso.